Die Sang Lee International Open 2008 war ein Karambolageturnier in der Disziplin Dreiband und fand vom 20. bis 27. Juli in New York, Vereinigte Staaten statt.

Modus 
Das Turnier startete mit elf Qualifikationsgruppen à sieben Spielern im Round Robin Modus. Die Partiedistanz betrug 30 Points. Die jeweils zwei Gruppenbesten und die vier besten Dritten qualifizierten sich für das Semifinale. Dazu gab es noch fünf Plätze, die durch ein Los und ein Lottosystem vergeben wurden. Somit qualifizierten sich 31 Spieler für das Semifinale. Hinzu kamen neun gesetzte Spieler. Im Semifinale wurden vier Gruppen à zehn Spieler gebildet. Die Partiedistanz war 40 Points. Die ersten zwei jeder Gruppe spielten im A-Finale um die Plätze 1 bis 8 bis 50 Points und die zwölf Besten auf den Plätzen 3 bis 5 im B-Finale um die Plätze 9 bis 20 bis 40 Points. Hier wurde in diesem Jahr das KO-System angewendet. Alle Plätze wurden auch noch separat ausgespielt. Im Achtelfinale wurden vier Freilose für die Spieler Cho Jae-ho, Choi Sung-won, Murat Naci Çoklu und Jérémy Bury verteilt. Die Plätze 1 bis 8 wurden auch im KO-System gespielt, wobei alle Plätze auch noch separat ausgespielt wurden. Alle Partien wurden ohne Nachstoß gespielt. Durch dieses Spielsystem spielten einige Akteure jeweils 19 Matches.

Gesetzte Spieler 
  Torbjörn Blomdahl
  Frédéric Caudron
  Semih Saygıner
  Raymond Ceulemans
  Roland Forthomme
  Martin Horn
  Kim Kyung-roul
  Choi Sung-won
  Ramón Rodriguez

Preisgeld 
Das Preisgeld war gestaffelt. Der Sieger bekam 25.000 US$, Platz 2 bekam 6.000 US$, Platz drei bis acht 5.500 bis 1.500 US$. Die Preisgelder von Platz 9 bis Platz 20 und Sonderprämien sind nicht bekannt.

Turnierkommentar 

Die vierte Auflage des Sang Lee International Open endete mit einer Überraschung. Nach zwei Weltcup-Siegen setzte sich Roland Forthomme im Finale gegen seinen Landsmann Frédéric Caudron mit 50:41 durch. Im kleinen Finale unterlag Martin Horn dem Rekord-Weltcupsieger Torbjörn Blomdahl knapp mit 48:50. Durch die Umstellung auf das KO-System in den Finalrunden kam deutlich mehr Spannung in den Spielen auf. Eine Klasseleistung lieferte der Koreaner Heo Jung-han in der Finalrunde B ab. Mit 2,424 im Generaldurchschnitt deklassierte er förmlich seine Gegner und wurde am Ende verdienter Neunter im Turnier. Ein seltenes Ergebnis gab es bei der Turnierhöchstserie. Nicht weniger als neun Spieler konnten sie erzielen. Durch die Erhöhung des Preisgeldes auf insgesamt 125.000 US$ erspielte sich Forthomme, der für seinen Sieg 25.000 US$ kassierte, die höchste Einnahme seiner Karriere als Billardsportler.

Finalrunde B

Play-offs

Plätze 9–16

Finalrunde B

Finalrunde A

Play-offs

Plätze 5–8

Finalrunde B

Abschlusstabelle 
In den Finalrunden wurden die Platzierungen in der Endtabelle nach der Platzierung zum Gruppenabschluss vergeben. Die Reihenfolge wurde wie folgt vergeben:
 Matchpunkte Gruppenphasen
 Generaldurchschnitt
In der Abschlusstabelle sind nur die Ergebnisse des Semifinales und der Finalrunden einbezogen. Die Qualifikationsergebnisse sind nicht berücksichtigt.

Einzelnachweise 

Verhoeven Open
Karambolageveranstaltung 2008